Ха́мбер () — река в провинции Онтарио (Канада).

География и гидрография 
Бассейн реки расположен в Южном Онтарио между заливом Джорджиан-Бей и озером Онтарио и включает в себя часть графств Дафферин и Симко, а также часть региональных муниципалитетов Пил и Йорк. Главный рукав реки берёт начало в древних породах Ниагарского откоса, другой крупный рукав, известный как Ист-Хамбер, берёт начало в озере Сент-Джордж, которое находится близ города Орора среди холмов Оак-Риджес-Морейн, сложенных из остатков огромной морены. Оба рукава соединяются к северу от Торонто и дальше река течёт в общем направлении на юго-восток через Большой Торонто, наиболее урбанизированный мегаполис Канады, и впадает в залив Хамбер озера Онтарио.

Длина реки — 126 км, площадь водосборного бассейна — 908 км², по этому показателю река является наибольшей в районе Торонто (другая значительная река — Дон).

История 
Первые люди поселились в бассейне реки примерно 9—12 тысяч лет назад, а в 1615 году здесь побывал первый европеец — Этьен Брюле, известный французский путешественник и первопроходец.

Первый лейтенант-губернатор Онтарио Джон Грейвс Симко назвал реку в честь реки Хамбер в Англии.

Охрана природы 
Несмотря на то, что бассейн реки сильно урбанизирован (55 % территории находится в сельской местности, 45 % — в городах), он отличает большим разнообразием природных условий и флоры. Река течёт через каролинские леса, луга, поля и марши. В бассейне реки находится несколько парков, том числе Хай-Парк, парк Каземир-Гровски и парк Хамбер-Бей.

В 1999 году река включена в Список охраняемых рек Канады.

Ураган Хейзел 
15 октября 1954 года тропический ураган Хейзел обрушился на Торонто. Скорость ветра достигала 200 километров в час, а за 6 часов выпало около 200 миллиметров осадков в виде дождя, что вызвало наводнение на реках Хамбер, Литл-Дон и их притоках, самое сильное за всю историю наблюдений. Уровень воды в реках поднялся на 6—8 метров, вода сносила всё на своём пути — деревья, дома, мосты, шоссейные и железные дороги. Только мостов было разрушено свыше 50. Наводнение привело и к человеческим жертвам, погиб 81 человек. Свыше 4 тысяч семей осталось без крова. Только в Торонто ущерб от урагана и наводнения составил 100 миллионов долларов (свыше миллиарда на современные деньги). После наводнения была создана первая канадская система предупреждения наводнений.

Галерея

Примечания 

Реки, впадающие в Онтарио
Реки Онтарио